Hoffpauir:
 (James) Micah Hoffpauir (* 1980, Fort Worth, Texas)
 Jarrett Lee Hoffpauir (* 1983, Natchez, Mississippi)